Spett kan avse:

 Spett (matlagning) – för matlagning som stekning, grillning med mera
 Spett (redskap) – en bärbar hävstång i metall